DAWI steht als Abkürzung für:

 Deutsches Auslandswissenschaftliches Institut (1940–1945)
 Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im EU-Beihilfenrecht

DAWI